La Serie A1 1997-1998 si è svolta tra il 1997 e il 1998: al torneo hanno partecipato dodici squadre di club italiane e la vittoria finale è andata per la terza volta consecutiva al .

Regolamento

Squadre partecipanti

Torneo

Regular season

Risultati

Classifica

Play-off scudetto

Tabellone

Risultati

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 1997
Pallavolo nel 1998
 1997-1998